Константиноградовка — название населённых пунктов в России:
 Константиноградовка — село в Ивановском районе Амурской области.
 Константиноградовка — деревня в Стерлитамакском районе Башкортостана.